Георги Аврамов Силяновски () е български и руски офицер.

Биография 
Роден е на 1 март 1857 година в град Крушево, Македония. Учи в Охрид и Белград. Завършва с първия випуск Военното училище в София през 1879 г. Служи в артилерията на Българската армия. През 1884 или 1886 г. завършва висше офицерско училище в Санкт Петербург. Служи в Четиринадесета артилерийска бригада на Руската армия в Кишинев.

След Съединението (1885) се завръща в България с военно звание капитан. В Сръбско-българската война (1885) е командир на 1-ва планинска батарея от 1-ви артилерийски полк и взима участие в боя при с. Врабча и в битката при Сливница.

Участва в преврата от 9 август 1886 г. срещу княз Александър I Батенберг. След контрапреврата емигрира в Русия и служи в Руската армия.

През 1929 г. се завръща в България и живее в София. Автор е на книги със спомени, трудове по теория и техника на артилерията.

Георги Силяновски умира през 1944 г. в София.

Военни звания 
 Прапоршчик от българската войска (10 май 1879)
 Подпоручик от българската войска (1 ноември 1879, преименуван)
 Поручик от българската войска (30 август 1882)
 Капитан от българската войска
 Капитан от руската войска

Родословно дърво

Бележки 

Български капитани
Български военни дейци от Сръбско-българската война
Първи випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Родени през 1857 година
Родени в Крушево
Български офицери от Македония
Починали в София
Българи в Руската империя
Български имигранти от Македония в София